

Geografia 
 Regno Unito
 Alton – cittadina dell'Hampshire
 Alton – parrocchia civile dello Staffordshire
 Alton – parrocchia civile del Wiltshire

 Stati Uniti d'America
 Alton – città della Contea di Madison, Illinois
 Alton – città della Contea di Crawford, Indiana
 Alton – città della Contea di Sioux, Iowa
 Alton – città della Contea di Osborne, Kansas
 Alton – città della Contea di Penobscot, Maine
 Alton – capoluogo della Contea di Oregon, Missouri
 Alton – città della Contea di Belknap, New Hampshire
 Alton – città della Contea di Hidalgo, Texas
 Alton – città della Contea di Kane, Utah

Persone 
 Giovanni Battista Alton – linguista ladino
 Robert Alton – danzatore statunitense
 Walter George Alton – attore statunitense